Antoni Vila i Arrufat (Sabadell, 1894 - Barcelona, 1989), pintor i gravador català
 Antoni Vila i Casas (Barcelona, 1930), empresari i mecenes català
 Antoni Vila Palmés, arquitecte català de principis de , autor del pont de Vallcarca de Barcelona
 Antoni Vila (jesuïta) (Santpedor, 1747 - Ferrara, ~1820), jesuita i hel·lenista
 Antoni Vila i Camps